Коктерек () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Зерендинского сельского округа. Код КАТО — 115630380.

География 
Село расположено на юге района, в 11 км на юго-восток от центра района и сельского округа села Зеренда.

Улицы 

 ул. Бейбитшилик,
 ул. Бирлик,
 ул. Достык,
 ул. Мектеп.

Ближайшие населённые пункты 

 село Ортаагаш в 8 км на востоке,
 село Кызылегис в 10 км на юге,
 село Зеренда в 11 км на северо-западе,
 аул Богенбай би в 14 км на юго-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 429 человек (из них казахов 60%, немцев 24%).

В 1999 году население села составляло 419 человек (232 мужчины и 187 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 305 человек (150 мужчин и 155 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района